Frankische tijd in de Nederlanden
 Franken in België
 Franken (volk)